Een atoommodel is een denkbeeldige voorstelling van de bouw van een atoom.

In de wetenschapsgeschiedenis wordt er gebruikgemaakt van verschillende modellen:
Atoommodel van Democritus
Atoommodel van Dalton, opgesteld door John Dalton
Atoommodel van Thomson, opgesteld door Joseph John Thomson
Atoommodel van Rutherford, opgesteld door Ernest Rutherford
 Atoommodel van Chadwick
Atoommodel van Bohr, opgesteld door Niels Bohr
Atoommodel van Sommerfeld, opgesteld Arnold Sommerfeld en zijn assistent Peter Debye